Dongfeng (raket), een reeks van Chinese ballistische raketten 
 Dongfeng Motor Corporation, een Chinees autoproducent
 Dongfeng Race Team, Chinees zeilteam tijdens de Volvo Ocean Race 2014-2015 en editie 2017-2018